Флаг На́валокского городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 16 февраля 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3114.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по вертикали на две одинаковые по габаритным размерам части — голубую и белую — линией, изогнутой в виде стилизованных очертаний трёх плывущих и трёх перекатываемых ладей».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба городского поселения, который языком символов и аллегорий отражает исторические особенности и указывает на название муниципального образования. Поселение расположено на берегу Волги. Издавна здесь, в излучине реки, во время разливов образовывались многочисленные отмели — наволоки. Наволоком назывался прибрежный участок земли, на который наносится песок и ил во время разлива; участок, выдающийся в реку, мыс.

С древних времён Волга была одним из крупнейших транспортных путей, и чтобы преодолеть наволоки, под днище кораблей подкладывались катки, с помощью которых суда переволакивались на глубокую воду, а затем шли на вёслах. Таким образом, композиция флага указывает не только на местный географический термин, ставший основой названия, но и на особенности прохождения водными торговыми караванами территории поселения.

Корабль — традиционный символ движения вперёд и развития, аллегорически символизирует и само городское поселение, с 1938 года получившее статус города. Сейчас молодой город продолжает развиваться и в своём движении по реке времени он устремлён в будущее.

Очертания фигур ладей, расширяющихся сверху вниз, напоминает бобину нитей, символически отражающую ткацкий промысел, характерный для города на протяжении многих лет.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет — символ красоты, безупречности, возвышенных устремлений, добродетели.

Примечания